Ла Антена има више значења:

 Ла Антена (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Антена (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Антена, Нариз дел Серо (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Антена (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Антена (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Антена (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Антена (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Антена (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Антена (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Антена (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику